Dit is de wereldranglijst voor mannen van januari 2018 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 januari 2018.

Mannen 01